Анастасия Димитрова може да се отнася за:
 Анастасия Димитрова (1815 – 1894), първата българска светска учителка
 Анастасия Димитрова-Мозер (р. 1937), българска политическа лидерка